Sukzessive Approximation (lateinisch: schrittweise Annäherung) ist:
 in der Mathematik ein Iterationsverfahren
 in der Elektronik eine Form von AD-Umsetzer, siehe Analog-Digital-Umsetzer